Tenisový turnaj ATP Open 13 2011 se konal ve dnech 14. – 20. února v francouzském Marseille v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a je součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 512 750 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Robin Söderling (vítěz)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále)
  Michail Južnyj (semifinále)
  Jürgen Melzer (čtvrtfinále)  Ivan Ljubičić (2. kolo)  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)  Ernests Gulbis (1. kolo)  Michaël Llodra (čtvrtfinále) Pavouk 
 Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Robin Söderling
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=PR
| RD1-team2= Dmitrij Tursunov
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=1
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Michail Južnyj
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=5
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Marin Čilić| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=7

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Robin Söderling
| RD2-score1-1=68
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Marin Čilić
| RD2-score2-1='''7
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=3
}}

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (1. kolo)  Simon Aspelin /  Julian Knowle (1. kolo)  Marc López /  Santiago Ventura (1. kolo)  Johan Brunström /  Philipp Marx (1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Open 13
Tenis ve Francii v roce 2011
ATP World Tour 2011